Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Australia è stato confermato il 25 gennaio 2020, si trattava di un cittadino cinese arrivato a Melbourne da Guangzhou il 19 dello stesso mese. Lo stesso giorno a Sydney, sono stati confermai altri tre casi, tutti cittadini cinesi provenienti da Wuhan.

I contagi in Australia hanno subito una vera a propria impennata in marzo, tanto che alla fine del mese nel paese era stato confermato un totale di  casi e di 19 vittime, la prima delle quali, un australiano di 78 anni che era stato a bordo della Diamond Princess, è deceduto il primo giorno del mese. In aprile, invece, il numero di nuovi contagi quotidiani è via via diminuito, tanto che, nelle prime due settimane di aprile i contagi totali erano aumentati di circa 1 500 unità, avevano superato la soglia dei 6 000 l'8 aprile, quando le morti dovute al COVID-19 erano salite a 50.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Impatto socio-economico

Economia
Il 3 marzo, la Reserve Bank of Australia è diventata la prima banca centrale a tagliare i tassi di interesse in risposta allo scoppio.  I tassi di interesse ufficiali sono stati ridotti dello 0,25% (25 punti base) a un minimo record dello 0,5%.

Il 12 marzo, il governo ha annunciato un pacchetto di stimolo da $ 17,6 miliardi, il primo dopo la crisi finanziaria globale del 2008 (GFC). Il pacchetto è composto da più parti, un pagamento una tantum di $ 750 a circa 6,5 milioni di beneficiari di assistenza sociale già al 31 marzo 2020, assistenza alle piccole imprese con 700.000 sovvenzioni fino a $ 25.000 e una sovvenzione salariale del 50% per 120.000 apprendisti o tirocinanti fino a 9 mesi, 1 miliardo per sostenere settori, regioni e comunità economicamente colpiti e 700 milioni di dollari per aumentare la cancellazione delle imposte e 3,2 miliardi di dollari per sostenere gli investimenti a breve e medio termine delle piccole imprese.

Il 19 marzo, la Reserve Bank ha nuovamente tagliato i tassi di interesse di un ulteriore 0,25% allo 0,25%, il più basso della storia australiana.

Nel marzo 2020, l'Australian Bureau of Statistics ha iniziato a pubblicare una serie di prodotti statistici aggiuntivi per valutare gli impatti economici sull'epidemia sull'economia australiana.  I dati sul fatturato del commercio al dettaglio hanno indicato un aumento dello 0,4% del fatturato nel febbraio 2020. Gli effetti negativi su alcune aree del settore del commercio al dettaglio (in particolare le imprese dipendenti dal turismo) sono stati compensati da un aumento del fatturato al dettaglio alimentare, con i supermercati che hanno mostrato un forte aumento delle vendite, derivante principalmente dall'acquisto di panico.

Il 22 marzo, il governo ha annunciato un secondo pacchetto di stimolo di $ 66 miliardi, aumentando la quantità del pacchetto finanziario totale offerto a $ 89 miliardi.  Ciò includeva diverse nuove misure come il raddoppio del sostegno al reddito e criteri di ammissibilità più rilassati per le persone che percepivano un'indennità per persone in cerca di lavoro, garantendo 100.000 dollari alle piccole e medie imprese e 715 milioni di dollari agli aeroporti e alle compagnie aeree australiani.  Ha anche permesso alle persone colpite dall'epidemia di accedere fino a $ 10.000 della loro pensione annuale nel periodo 2019-2020 e di essere in grado di prelevare un importo aggiuntivo per l'anno successivo.

Il 30 marzo, il governo australiano ha annunciato un programma di sussidi salariali "JobKeeper" da 130 miliardi di dollari. Il programma JobKeeper pagherebbe i datori di lavoro fino a $ 1500 a quindici giorni per dipendente a tempo pieno, part-time o occasionale che lavora per quell'azienda da oltre un anno. Affinché un'azienda sia ammissibile, devono aver perso il 30% del fatturato dopo il 1 ° marzo di entrate annuali fino a $ 1 miliardo compreso. Per le aziende con un fatturato di oltre $ 1 miliardo, il fatturato deve essere diminuito del 50%. Le imprese sono quindi obbligate per legge a pagare la sovvenzione al proprio personale, al posto dei soliti salari. Questa risposta è arrivata dopo le enormi perdite di posti di lavoro viste solo una settimana prima, quando circa 1 milione di australiani hanno perso il lavoro. Questa enorme perdita di posti di lavoro ha causato il crash del sito web myGov del governo australiano e file di persone in attesa di entrare negli uffici del Centrelink per centinaia di metri di lunghezza. Il programma è stato retrodatato al 1 ° marzo, con l'obiettivo di reimpiegare le molte persone che avevano appena perso il lavoro nelle settimane precedenti.  Le imprese riceverebbero il sussidio di JobKeeper per 6 mesi.

L'annuncio del programma di sussidi salariali JobKeeper è la misura più ampia annunciata dal governo australiano in risposta all'impatto economico della pandemia di COVID-19.  Nella prima ora del regime, oltre 8.000 imprese si sono registrate per ricevere i pagamenti.  Il programma di sussidi salariali JobKeeper è uno dei più grandi pacchetti economici mai attuati nella storia dell'Australia.

Statistiche

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Australia
Sanità in Australia